Stefano Colantuono (Roma, 23 de outubro de 1963) é um ex-futebolista italia e treinador de futebol italiano. Atualmente comanda a Udinese Calcio.

Carreira 
Tendo sempre jogado por clubes de menor porte no cenário italiano, Colantuono ganhou fama ao fazer ressugir a Atalanta entre 2005 e 2007.

Naturais de Roma
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Ternana Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Pisa 1909
Futebolistas da Unione Sportiva Avellino
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Frosinone Calcio
Futebolistas do SS Sambenedettese Calcio
Treinadores de futebol da Itália
Treinadores do Calcio Catania
Treinadores do Perugia Calcio
Treinadores da Atalanta BC
Treinadores do Palermo Football Club
Treinadores do Torino Football Club
Treinadores da Udinese Calcio